Кумкуль — топоним в России:

 Кумкуль — поселок в Кунашакском районе Челябинской области.
 Кумкуль — озеро на территории Аргаяшского района Челябинской области.